8-й чемпионат мира по волейболу среди мужчин прошёл с 12 по 28 октября 1974 года в шести городах Мексики с участием 24 национальных сборных команд. Чемпионский титул впервые в своей истории выиграла сборная Польши.

Команды-участницы 
 Мексика — страна-организатор;
 ГДР, Болгария, Япония, Чехословакия, Польша, СССР, Румыния, Бельгия — по итогам чемпионата мира 1970 года;
 Нидерланды, Италия — по итогам чемпионата Европы 1971 года;
 Южная Корея — по итогам азиатской квалификации;
 США, Куба, Пуэрто-Рико, Канада, Доминиканская Республика — по итогам чемпионата Северной, Центральной Америки и Карибского бассейна 1973 года;
 Тунис, Египет — по итогам чемпионата Африки 1971 года;
 Бразилия — по итогам чемпионата Южной Америки 1973 года;
 Венесуэла — вместо отказавшейся от участия сборной Аргентины;
 Франция — вместо отказавшейся от участия сборной Венгрии;
 Панама — вместо отказавшейся от участия сборной Гаити;
 Китай — вместо отстранённой от участия сборной Тайваня.

Квалификация 
Азиатский квалификационный турнир с участием пяти команд прошёл в ноябре 1973 года. Участники: Южная Корея, Тайвань,  Филиппин, Индонезии и Гонконга.

 4 ноября: Филиппины — Гонконг 3:0 (15:3, 15:-, 15:0).
 5 ноября: Тайвань — Гонконг 3:0 (15:1, 15:6, 15:5).
 6 ноября: Филиппины — Индонезия 3:1 (15:11, 11:15, 15:-, 15:4).
 7 ноября: Южная Корея — Филиппины 3:0 (15:6, 15:3, 15:4); Индонезия — Гонконг 3:0 (15:6, 15:10, 15:4).
 12 ноября: Южная Корея — Индонезия 3:0 (15:6, 15:6, 15:7).
 13 ноября: Тайвань — Филиппины 3:1 (15:11, 15:5, 11:15, 15:3).
 Южная Корея — Гонконг 3:0.
 Южная Корея — Тайвань 3:0.
 Тайвань — Индонезия 3:-.

Путёвки на чемпионат выиграли Южная Корея и Тайвань. Накануне чемпионата мира решением ФИВБ вместо сборной Тайваня в состав участников первенства включена сборная Китая.

Система проведения чемпионата 
24 участника чемпионата мира на первом этапе были разбиты на 6 групп. 12 команд (по две лучшие из каждой группы) вышли во второй этап, где образовали три группы по четыре команды. По две лучшие команды из этих групп вышли в финальный этап, где по круговой системе разыграли места с 1-го по 6-е. Итоговые 7—12-е места по такой же системе разыграли команды, занявшие в группах второго этапа соответственно 3—4-е места.

По подобной системе места с 13-го по 24-е разыграли 12 команд, занявшие в группах первого этапа 3—4-е места.

Первый групповой этап

Группа A 
Гвадалахара 

 13 октября: ГДР — Венесуэла 3:0 (15:2, 15:3, 15:7); Куба — Италия 3:1 (15:13, 13:15, 15:13, 15:2).
 14 октября: Куба — Венесуэла 3:0 (15:12, 15:3, 15:10); ГДР — Италия 3:0 (15:10, 15:5, 15:12).
 15 октября: Италия — Венесуэла 3:1 (15:13, 15:12, 5:15, 15:9); Куба — ГДР 3:0 (15:8, 15:8, 15:6).

Группа В 
Мехико 

 12 октября: Мексика — Доминиканская Республика 3:0 (15:2, 15:2, 15:10).
 13 октября: Нидерланды — Тунис 3:0 (15:2, 15:5, 15:6).
 14 октября: Нидерланды — Доминиканская Республика 3:1 (15:8, 13:15, 15:6, 15:7); Мексика — Тунис 3:0 (15:5, 15:7, 15:4).
 15 октября: Тунис — Доминиканская Республика 3:2 (7:15, 10:15, 15:2, 15:4, 15:5); Мексика — Нидерланды 3:1 (9:15, 15:3, 15:4, 15:8).

Группа С 
Монтеррей 

 13 октября: Болгария — Панама 3:0 (15:0, 15:1, 15:2); Бразилия — Франция 3:0 (15:5, 15:10, 15:10).
 14 октября: Бразилия — Панама 3:0 (15:3, 15:6, 15:6); Болгария — Франция 3:1 (15:5, 13:15, 15:4, 15:12).
 15 октября: Франция — Панама 3:0 (15:0, 15:9, 15:9); Болгария — Бразилия 3:2 (12:15, 10:15, 15:12, 15:12, 15:13).

Группа D 
Тихуана 

 13 октября: Бельгия — Китай 3:1 (15:5, 15:10, 8:15, 15:12); Япония — Канада 3:0 (15:6, 15:3, 15:3).
 14 октября: Бельгия — Канада 3:0 (15:6, 15:9, 15:8); Япония — Китай 3:0 (15:11, 15:3, 15:3).
 15 октября: Китай — Канада 3:0 (15:6, 15:8, 15:10); Япония — Бельгия 3:0 (15:10, 15:5, 15:12).

Группа E 
Пуэбла 

 13 октября: Румыния — Южная Корея 3:0 (15:4, 15:8, 15:7); Чехословакия — Пуэрто-Рико 3:0 (15:3, 15:6, 15:5).
 14 октября: Румыния — Пуэрто-Рико 3:0 (15:9, 15:5, 15:5); Чехословакия — Южная Корея 3:0 (15:10, 15:7, 15:7).
 15 октября: Южная Корея — Пуэрто-Рико 3:0 (15:7, 15:2, 15:1); Чехословакия — Румыния 3:2 (17:15, 9:15, 15:13, 12:15, 15:9).

Группа F 
Толука 

 13 октября: СССР — США 3:0 (15:6, 15:2, 15:13); Польша — Египет 3:0 (15:3, 15:6, 15:5).
 14 октября: Польша — США 3:1 (15:10, 13:15, 15:10, 15:6); СССР — Египет 3:0 (15:9, 15:5, 15:6).
 15 октября: США — Египет 3:0 (15:9, 15:3, 15:4); Польша — СССР 3:1 (15:9, 6:15, 15:6, 15:11).

Классификационный раунд за 13—24 места

Группа J 
Гвадалахара 

 18 октября: Тунис — Канада 3:2 (15:10, 11:15, 13:15, 15:13, 15:11); США — Венесуэла 3:1 (15:10, 15:6, 9:15, 15:6).
 19 октября: Канада — Венесуэла 3:1 (16:14, 16:14, 8:15, 15:13); США — Тунис 3:0 (15:9, 15:3, 15:8).
 20 октября: Тунис — Венесуэла 3:0 (15:11, 15:9, 15:13); США — Канада 3:1 (15:9, 15:5, 5:15, 17:15).

Группа K 
Монтеррей 

 18 октября: Китай — Доминиканская Республика 3:0 (15:4, 15:2, 15:12); Франция — Пуэрто-Рико 3:0 (15:3, 17:15, 15:5).
 19 октября: Китай — Пуэрто-Рико 3:0 (15:2, 15:3, 15:4); Франция — Доминиканская Республика 3:2 (15:8, 12:15, 15:8, 8:15, 15:0).
 20 октября: Китай — Франция 3:2 (15:12, 15:5, 8:15, 7:15, 16:14); Доминиканская Республика — Пуэрто-Рико 3:0 (15:5, 15:7, 15:11).

Группа L 
Тихуана 

 18 октября: Италия — Панама 3:0 (15:1, 15:7, 15:3); Южная Корея — Египет 3:0 (15:5, 15:2, 15:8).
 19 октября: Египет — Италия 3:1 (15:13, 15:6, 11:15, 16:14); Южная Корея — Панама 3:0 (15:4, 15:3, 15:2).
 20 октября: Египет — Панама 3:1 (15:10 7:15, 15:7, 15:3); Южная Корея — Италия 3:0 (15:11, 15:9, 15:4).

Второй групповой этап

Группа G 
Мехико 

 18 октября: Польша — ГДР 3:0 (15:4, 15:6, 15:2); Мексика — Бельгия 3:0 (15:12, 15:11, 15:12).
 19 октября: Польша — Бельгия 3:0 (15:9, 15:11, 15:9); ГДР — Мексика 3:2 (14:16, 15:9, 12:15, 15:9, 15:6).
 20 октября: ГДР — Бельгия 3:0 (15:1, 15:4, 15:8); Польша — Мексика 3:1 (15:12, 15:11, 8:15, 17:15).

Группа Н 
Пуэбла 

 18 октября: Куба — Бразилия 3:0 (15:9, 15:13, 15:6); Чехословакия — СССР 3:0 (15:7, 15:11, 15:7).
 19 октября: СССР — Бразилия 3:0 (15:6, 15:6, 15:8); Чехословакия — Куба 3:2 (9:15, 15:7, 9:15, 15:10, 15:5).
 20 октября: Чехословакия — Бразилия 3:0 (15:8, 15:12, 16:14); СССР — Куба 3:0 (15:10, 15:12, 15:5).

Группа I 
Толука 

 18 октября: Япония — Нидерланды 3:0 (15:6, 15:3, 15:4); Румыния — Болгария 3:2 (17:15, 7:15, 4:15, 20:18, 15:10.
 19 октября: Румыния — Нидерланды 3:0 (15:7, 15:6, 15:10); Япония — Болгария 3:1 (15:10, 15:9, 8:15, 15:9).
 20 октября: Болгария — Нидерланды 3:1 (15:9, 13:15, 15:6, 15:7); Япония — Румыния 3:2 (9:15, 13:15, 15:11, 16:14, 17:15).

Классификационная группа за 19—24 места 
Гвадалахара 

 22 октября: Канада — Панама 3:1 (15:1, 15:4, 12:15, 15:10); Венесуэла — Пуэрто-Рико 3:0 (15:4, 15:4, 15:6); Италия — Доминиканская Республика 3:1 (13:15, 15:4, 15:7, 15:4).
 23 октября: Венесуэла — Панама 3:2 (14:16, 15:12, 15:10, 9:15, 15:12); Италия — Пуэрто-Рико 3:0 (15:8, 15:3, 15:6); Канада — Доминиканская Республика 3:0 (15:13, 15:4, 15:13).
 24 октября: Канада — Венесуэла 3:2 (3:15, 15:13, 7:15, 15:10, 15:7); Италия — Панама 3:0 (15:8, 15:3, 15:4); Доминиканская Республика — Пуэрто-Рико 3:1 (15:13, 15:12, 11:15, 15:12).
 26 октября: Доминиканская Республика — Панама 3:2 (15:5, 10:15, 15:5, 4:15, 15:8); Италия — Венесуэла 3:0 (15:6, 15:11, 15:10); Канада — Пуэрто-Рико 3:1 (15:11, 12:15, 15:9, 15:2).
 27 октября: Италия — Канада 3:0 (15:6, 15:13, 15:12); Венесуэла — Доминиканская Республика 3:0 (15:4, 15:9, 15:10).

Классификационная группа за 13—18 места 
Тихуана 

 22 октября: Китай — Франция 3:1 (9:15, 15:12, 15:6, 15:13); США — Египет 3:1 (15:13, 15:17, 17:15, 15:10); Южная Корея — Тунис 3:0 (15:7, 15:7, 15:4).
 23 октября: Китай — Египет 3:0 (15:10, 15:7, 15:7); Южная Корея — Франция 3:0 (15:11, 15:5, 15:9); США — Тунис 3:0 (15:12, 15:1, 15:4).
 24 октября: Франция — Тунис 3:0 (15:11, 15:4, 15:9); Южная Корея — Египет 3:0 (15:11, 15:5, 15:10); США — Китай 3:0 (15:8, 15:7, 15:11).
 26 октября: Китай — Тунис 3:0; Франция — Египет 3:0 (15:7, 15:5, 15:7); Южная Корея — США 3:2 (15:11, 15:12, 12:15, 6:15, 15:6).
 27 октября: США — Франция 3:1 (17:15, 8:15, 15:2, 15:11); Египет — Тунис 3:2 (14:16, 15:11, 9:15, 20:18, 15:5); Южная Корея — Китай 3:0 (15:9, 15:8, 15:13).

Классификационная группа за 7—12 места 
Толука 

 22 октября: Куба — Нидерланды 3:1 (15:9, 15:17, 15:2, 15:7); Болгария — Мексика 3:0 (16:14, 15:4, 15:8); Бразилия — Бельгия 3:1 (13:15, 15:11, 15:6, 15:2).
 23 октября: Мексика — Бельгия 3:2 (15:2, 6:15, 15:10, 11:15, 16:14); Бразилия — Нидерланды 3:0 (15:5, 15:5, 15:12); Болгария — Куба 3:0 (15:9, 15:9, 15:1).
 24 октября: Болгария — Нидерланды 3:0 (15:7, 15:10, 15:10); Куба — Бельгия 3:2 (15:7, 13:15, 15:11, 13:15, 15:10); Мексика — Бразилия 3:0.
 26 октября: Болгария — Бельгия 3:0 (15:3, 15:11, 15:2); Куба — Бразилия 3:1 (15:9, 4:15, 16:14, 15:8); Мексика — Нидерланды 3:0 (15:5, 15:13, 15:6).
 27 октября: Бельгия — Нидерланды 3:1; Бразилия — Болгария 3:0 (16:14, 15:11, 15:12); Куба — Мексика 3:0 (15:7, 15:8, 15:8).

Финальная группа 
Мехико 

 22 октября: ГДР — Чехословакия 3:2 (14:16, 15:10, 15:10, 11:15, 15:7); Польша — СССР 3:2 (16:14, 9:15, 15:6, 12:15, 15:7); Япония — Румыния 3:2 (15:6, 12:15, 16:18, 15:6, 15:1).
 23 октября: Япония — ГДР 3:1 (15:12, 15:9, 14:16, 15:12); Польша — Чехословакия 3:2 (13:15, 14:16, 15:6, 15:10, 15:5); СССР — Румыния 3:1 (8:15, 15:6, 15:9, 15:10).
 24 октября: Польша — ГДР 3:2 (15:7, 15:9, 13:15, 12:15, 15:5); Чехословакия — Румыния 3:1 (16:18, 15:5, 15:13, 15:4); СССР — Япония 3:0 (15:10, 16:14, 18:16).
 26 октября: СССР — ГДР 3:0 (17:15, 15:12, 15:6); Польша — Румыния 3:0 (15:4, 15:10, 15:9); Япония — Чехословакия 3:1 (15:11, 10:15, 15:11, 17:15).
 27 октября: ГДР — Румыния 3:0 (15:4, 15:9, 15:2); СССР — Чехословакия 3:0 (18:16, 15:12, 15:5).
 28 октября: Польша — Япония 3:1 (13:15, 15:7, 15:11, 17:15).

Итоги

Положение команд

Призёры 
 : Эдвард Скорек, Рышард Босек, Веслав Гавловский, Марек Карбаж, Мирослав Рыбачевский, Влодзимеж Садальский, Влодзимеж Стефаньский, Томаш Вуйтович, Збигнев Зажицкий, Веслав Чая, Станислав Госьциняк, Александр Скиба. Главный тренер — Хуберт Ежи Вагнер.

 : Юрий Старунский, Леонид Зайко, Александр Сапрыкин, Владимир Кондра, Ефим Чулак, Виктор Борщ, Вячеслав Зайцев, Анатолий Полищук, Александр Визжачёв, Владимир Уланов, Владимир Чернышёв, Михаил Россов. Главный тренер — Юрий Чесноков.

 : Юдзо Накамура, Кацутоси Нэкода, Кацуми Ода, Тэцуо Нисимото, Кэндзи Кимура, Ёсихидэ Фукао, Сёити Янагимото, Ясунори Ясуда, Тадаёси Ёкота, Сэйдзи Око, Тэцуо Сато, Кэндзи Симаока. Главный тренер — Цутому Кояма.

Ссылки и источники 
 Архив волейбольных результатов
 Волейбол. Энциклопедия / Сост. В. Л. Свиридов, О. С. Чехов. — Томск: Компания «Янсон», 2001.

Международные соревнования по волейболу в Мексике
Октябрь 1974 года
Волейбол
Спорт в Мексике в 1974 году